South Fulton bezeichnet:
 South Fulton (Georgia), Stadt in Georgia
 South Fulton (Tennessee), Stadt in Tennessee